La Coupe Intertoto 2000 est la sixième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 2000. 

La compétition est remportée par le VfB Stuttgart, l'Udinese Calcio et le Celta Vigo qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 2000-2001.

Premier tour 

* Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** Qualification obtenue après une séance de Tirs au but au match retour

Deuxième tour 

* Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur

Troisième tour 

* Stuttgart qualifié grâce aux buts marqués à l'extérieur
** Match retour joué à The Hawthorns (et non à Villa Park comme prévu)

Demi-finales 

* Prolongations au match retour.

Finales 

* Prolongations au match retour.

Voir aussi 

 Ligue des Champions 2000-2001
 Coupe UEFA 2000-2001

Coupe Intertoto
Football en 2000